Island in the Sun (roman), een roman van Alec Waugh uit 1955
 Island in the Sun (film), een film uit 1957 gebaseerd op de roman
 Island in the Sun (Harry Belafonte), het titelnummer van bovenstaande film door Harry Belafonte
 Island in the Sun (Weezer), een nummer van Weezer uit 2001